Il toponimo Maasin può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Maasin, città capoluogo della Provincia di Southern Leyte
Maasin, municipalità della Provincia di Iloilo